Jérôme Franceschini
(1987-), fondateur de l'agence Franceschini immobilière à Liège (Belgique) petit fils de Vittorio et fils de Gian Marco Franceschini ;
 Alberto Franceschini (1947-), militant politique italien ;
 Alessandro Franceschini (1983-), joueur italien de volley-ball ;
 Bob Franceschini (1961-), saxophoniste américain de jazz ;
 Gaetano Franceschini (173?-179?), compositeur italien ;
 Dario Franceschini (1958-), homme politique italien ;
 Ivan Franceschini (1976-), footballeur italien ;
 Laurence Franceschini, haut-fonctionnaire française, conseillère d'État et médiatrice du cinéma ;
 Livio Franceschini (1913-), joueur italien de basket-ball ;
 Marcantonio Franceschini (1648-1729), peintre italien ;
 Marthe Franceschini dit Davia (1755-1799), sultane du Maroc ;
 Paul-Jean Franceschini (1933-2016), écrivain français ;
 Petronio Franceschini (c.1651-c.1680), compositeur italien.